Louis Lemaire peut désigner :
 Louis Lemaire (vers 1693 - vers 1750), un compositeur français ;
 Louis Lemaire (1824-1910), un peintre et graveur français;
 Louis Lemaire (1877-1941), un historien français .